Logeerkamer - Een kamer in een woonhuis waar gasten kunnen slapen.
 Hospitium - Onderdeel van een klooster dat onderdak biedt aan pelgrims en andere reizigers.
 Een kamer in een hotel

Zie ook 
 Logies en ontbijt